Ко́ннор () — англійське прізвище та ім'я.

Прізвище
 Гаррі Коннор (1904-1947) — канадський хокеїст.
 Кайл Коннор (1996) — американський хокеїст.
 Кіт Коннор (1957) — британський легкоатлет.

Ім'я
 Коннор Вікем (1993) — англійський футболіст
 Коннор Мак-Девід (1997) — канадський хокеїст.
 Коннор Мерфі (1993) — американський хокеїст.

Інше
 Джон Коннор — персонаж «Термінатора».
 Сара Коннор — персонаж «Термінатора».

Англійські прізвища